Eriocycla stewartii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Stephen Troyte Dunn, och fick sitt nu gällande namn av H.Wolff. Eriocycla stewartii ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
stewartii